La Supercopa d'Espanya de 1997 va ser un matx de futbol espanyol a dos partits jugat els dies 20 i 23 d'agost de 1997. Els participants van ser el FC Barcelona, que va ser guanyador de la Copa del Rei 1996-97, i el Reial Madrid CF, que va guanyar la Lliga espanyola 1996-97. El Reial Madrid va guanyar 5–3 en el resultat global.

Detalls del matx

Anada

Tornada

Campió

Referències 
 Llista de finals de la Supercopa 1997 RSSSF.com

Vegeu també 
 El Clàssic

1997
Competicions futbolístiques del 1997
Partits del Reial Madrid Club de Futbol
Partits del Futbol Club Barcelona